Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung ist der Name von politischen Parteien in verschiedenen Ländern:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Türkei
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (Marokko), PJD
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (Tunesien), PJD
Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (Somaliland), UCID